Quint steht für:

 ein Intervall in der Musik, siehe Quinte
 Quint (Musikinstrument), ein Schlaginstrument
 alternativ das Quentchen, ein altes deutsches Handelsgewicht

 ein Ortsteil der Stadt Trier, Rheinland-Pfalz, siehe Trier-Ehrang/Quint
 Quint (New Hampshire), Ort in den Vereinigten Staaten
 piemontesischer Name der Gemeinde Quinto Vercellese in der Provinz Vercelli, Italien
 Quint Industries, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Honda Quint, ein Automodell

Quint ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Guy-Quint (* 1949), französische Politikerin
 Deron Quint (* 1976), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jean-François Quint, französischer Mathematiker
 Johannes Quint (* 1963), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist
 Josef Quint (1898–1976), deutscher Germanist
 Michel Quint (* 1949), französischer Schriftsteller
 Misha Quint (* 1960), russischer Cellist
 Rena Quint (* 1935), polnisch-amerikanisch-israelische Holocaustüberlebende
 Robert Quint, ein Pseudonym von Thomas Ziegler (Schriftsteller) (1956–2004)

Siehe auch:
 Quinten
 Quintli